Rinne peut désigner :

Patronymes 
 Antti Rinne (1962-), homme d'État et syndicaliste finlandais ;
 Gouvernement Rinne (2019) ;
 Fanny Rinne (1980-), joueuse allemande de hockey sur gazon ;
 Jacob Rinne (1993-), joueur finlandais de football ;
 Jouni Rinne (1956-), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Pekka Rinne (1982-), joueur finlandais de hockey sur glace.

Autres 
 Rinne, manga japonais créé par Rumiko Takahashi en 2007 ;
 Liste des chapitres de Rinne ;
 Rinne Toda (1981-), chanteuse japonaise ;
 , cours d'eau allemand ;
 , cours d'eau allemand.